Ali Latifiyan (nacido en 1968 - Teherán) (persa: علی لطیفیان), es un escritor, investigador, historiador y fotógrafo iraní. Él es de la familia Latifiyan.

Vida 
Ali Latifiyan nació el 15 de diciembre de 1968 en la familia Latifiyan en Teherán, Irán. Su padre, Mohammad Hossein Latifiyan, era empleado de la Universidad de Teherán. Esto hizo que asistiera a las reuniones de grandes profesores de la Universidad de Teherán cuando era niño. El abuelo de su padre, Heydar Latifiyan, fue uno de los comandantes durante la Primera Guerra Mundial en la campaña persa. Se ha dicho que su antepasado, Hassan Haanini, es uno de los científicos iraníes de la era Safavid. Su tío, Dawood Shahriari, es una de las figuras políticas a favor de los laboristas en la ciudad de Ray. Recibió su diploma en el campo de las ciencias naturales de Fatemi High School (una de las mejores escuelas secundarias de Teherán en la década de 1980). Sin embargo, debido a su interés por las ciencias políticas, continuó sus estudios superiores en este campo. Pudo recibir su maestría en ciencias políticas. Después de eso, comenzó a enseñar historia, sociología, etc.

Ha publicado numerosos trabajos y artículos. Una colección de esas obras se reúne en una colección llamada (Naghashi- Koodaki). La mayoría de sus obras son relatos breves y hermosos sobre la historia de Irán.

Su libro, titulado "Revisando el desempeño de los intelectuales desde 1941 hasta 1979", investiga sobre intelectuales como Jalal Al-Ahmad, AbdolKarim Soroush, Ali Shariati, Sadeq Hedayat, Mirzadeh Eshghi, Ahmad Shamlou y... durante la época de Mohammad Reza Pahlavi (especialmente durante los eventos del Primer Ministro Dr. Mohammad Mosaddeq) paga. Este libro ha sido elogiado y alentado por Abdolreza Hoshang Mahdavi, Hoshang Moqtader y Abdul Ali Begdali (algunos de los más grandes politólogos iraníes).

Se casó con Poopak NikTalab (hija de Ahmad NikTalab). en 1999. Tienen 2 hijos llamados Pouya Latifiyan y Parniya Latifiyan.

Algunas de sus obras 
 "Revisando la actuación de los intelectuales de 1941 a 1979"
 "Mira la órbita de las estrellas"
 "No me salí de los límites".
 "Es la noche de Eid y mi amigo me pide remolacha cocida"
 "A veces el lujo se arregla solo"
 "Tú eres la tierra de la poesía y la literatura"

En el discurso de los demás 
 Aminollah Rezaei, el padre de la pintura surrealista en Irán, le dio el título de "hombre brillante".
 Yavar Hamdani escribió un poema sobre él.

Véase también 
 Heydar Latifiyan
 Poopak Niktalab

Referencias

Enlaces externos 

Artistas de Irán